Galliumselenid ist der unvollständige Name mehrerer chemischer Verbindungen.

 Gallium(I)-selenid
 Gallium(II)-selenid
 Gallium(III)-selenid